

Patronyme
 Anne Doat, actrice française ;
 Jan Doat, fondateur du conservatoire d'art dramatique du Québec ;
Jean Baptiste de Doat (1732-1792), conseiller du Roi, juge en chef et magistrat royal à Eauze, qui organisa en tant que délégué du procureur général et syndic du département du Gers, la vente aux enchères publiques entre le 27 mars 1791 et le 17 juillet 1791, de l'abbaye de la Case-Dieu. Il est le grand oncle de Jean François Doat de Plaisance.
Jean François Doat, homme politique français et notaire royal.
Elmire Lanafoërt-Doat, épouse de Jean François Doat, marchande d'art, collectionneuse et mécène française.
Louise Doat-Sabail, fille de Jean François et Elmire Doat, marchande d'art, collectionneuse et mécène française.
 Jean-Baptiste Doat, ancien membre du bureau politique du MPF, à l'UMP depuis 2012.
 Matthieu Doat né en 2003 élève au Lycée Martin V à Louvain la Neuve (Belgique).
 Taxile Doat (1851-1939), céramiste français.

Toponyme 
 Casteide-Doat, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme